w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Toms River – rzeka
 Toms River – miejscowość (township) 
 Toms River – miejscowość (CDP)

 inne
 Toms River – książka nonfiction Dan Fagina